

Geografia

Polonia 
 Biel – ex comune ora frazione di Reszel, comune nel distretto di Kętrzyn

Slovacchia 
 Biel – comune nel distretto di Trebišov
 Veľký Biel – comune nel distretto di Senec

Spagna 
 Biel, già Biel-Fuencalderas – comune nella provincia di Saragozza

Svizzera 
 Biel – nome tedesco di Bienne, città nel circondario di Bienne nel Canton Berna
 Biel – nome tedesco del Distretto di Bienne
 Biel – nome tedesco di Circondario di Bienne, uno dei circondari in cui è suddiviso il Canton Berna
 Biel – nome tedesco di Lago di Bienne, un lago svizzero situato tra il Canton Berna e, in parte, il Canton Neuchâtel.
 Biel – ex comune ora frazione di Biel-Benken comune nel distretto di Arlesheim in Canton Basilea Campagna
 Biel – ex comune ora frazione di Goms, comune nel distretto di Goms in Canton Vallese
 Biel-Benken – comune nel distretto di Arlesheim in Canton Basilea Campagna

Persone 
 Biel – cantante e modello brasiliano
 Gabriel Biel (1415 circa-1495) – teologo, filosofo e predicatore tedesco
 Katarzyna Biel (1981) – pallavolista polacca
 Jessica Biel (1982) – attrice statunitense
 MC Biel, nome d'arte di Gabriel Araújo Marins Rodrigues (1996) – cantante e modello brasiliano
 Pep Biel, propr. Pep Biel Mas Jaume (1996) – calciatore spagnolo

Altro 
 Biel – nome proprio di persona spagnolo maschile